Brasi
Il termine planalto, che in portoghese significa altopiano, può riferirsi a:

Planalto, ufficialmente Palácio do Planalto, sede del Presidenza della Repubblica del Brasile
Planalto Central, un grande altopiano brasiliano.
Planalto, un comune dello Stato brasiliano di Bahia.
Planalto, un comune dello Stato brasiliano del Rio Grande do Sul.
Planalto, un comune dello Stato brasiliano di San Paolo.
Planalto, un comune dello Stato brasiliano del Paraná.